Сергей Михайлович Абрамов () — российский хоккеист и хоккейный тренер. С 1999 года по настоящее время тренер вратарей казанского «Ак Барс», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Вся игровая карьера Сергея Абрамова прошла в «Ижстали» и «Ак Барсе» (и его предшественниках). Из-за сильной конкуренции вратарей Сергей за всю карьеру на льду провёл немногим больше 160 игр в высших дивизиона СССР и России, но при этом два сезона подряд (1993/94 и 1994/95) Сергей признавался лучшим вратарём Лиги.

В составе сборной России принял участие в Олимпиаде — 1994, где сыграл три игры, а наша команда стала лишь четвёртой. Также в составе сборной России принял участие в чемпионате мира — 1995, где принял участие в трёх играх а сборная России стала пятой.

По окончании игровой карьеры остался в «Ак Барсе», где занимается подготовкой вратарей.

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК «Ак Барс»
 Хоккейные тренеры России